Лозко Галина Сергіївна — український етнолог та релігієзнавець.
 Лозко Петро Степанович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лозко Юлія Сергіївна ( 1998) — українська юна науковиця, студентка Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
Прізвища